Еляково — название населённых пунктов:

Россия 
 Еляково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Еляково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Еляково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Еляково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.